Каменоватка — топоним

Населённые пункты 

 Каменоватка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Каменоватка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Каменоватка — село в Братском районе Николаевской области.
 Каменоватка — село в Шполянском районе Черкасской области.

Реки 

 Каменоватка — приток реки Тясмин в Черкасской области.